Чемпионат Франции по футболу 1980/1981 годов — 43-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Сент-Этьен» стал чемпионом Франции в 10-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 1064 гола.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
 «Нанси» — «Валансьен» — 7:1
 Самая крупная победа в гостях: 3 гола
 «Анже» — «Бордо» — 0:3
 «Анже» — «Нант» — 0:3
 «Валансьен» — «Лилль» — 0:3
 «Лилль» — «Нант» — 0:3
 «Тур» — «Осер» — 1:4
 Самая крупная победа дома: 6 голов
 «Нанси» — «Валансьен» — 7:1

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1980/1981
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1980 году
Спорт во Франции в 1981 году